Tímea Babos e Melanie South erano le detentrici del titolo, ma Babos quest'anno non ha partecipato.
Il doppio femminile del torneo di tennis Latrobe City Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici South ha fatto coppia con Olivia Rogowska, ma ha perso nei quarti di finale contro Stephanie Bengson e Tyra Calderwood, che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Bojana Bobusic 6–7(2–7), 6–1, [10–8].

Teste di serie

 Olivia Rogowska /  Melanie South (quarti di finale)
 Isabella Holland /  Sally Peers (quarti di finale)

 Liang Chen /  Tian Ran (semifinali)  
 Samantha Murray /  Storm Sanders (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Latrobe City Tennis International 2011